Гран-при США 2001 года — шестнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на Автоспидвее Индианаполиса в США. Соревнования состоялись 30 сентября 2001 года.

Гонка 

|}

 200 гонка в карьера Жана Алези.
 Последняя победа Мики Хаккинена в Ф1.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США
События 30 сентября
Сентябрь 2001 года
2001 год в Индиане